Regione di Tarapacá  – una regione del Cile
Provincia di Tarapacá (Perù)  – una ex-provincia del Perù (prima della Guerra del Pacifico)
Provincia di Tarapacá (Cile)  – una ex-provincia del Cile divisa fra le regioni di Tarapacá e Arica-Parinacota
Tarapacá (Colombia)  – un distretto dipartimentale della Colombia